Perella (Sant Joan de les Abadesses)
 Perella  o Perelha (Arieja) , comuna occitana situada al departament francès de l'Arieja, a la regió d'Occitània 
 Castell de Perella
 Ramon de Perella